Чемпионат Таити по футболу или Лига 1 Вини () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Таити, разыгрываемый с 1948 года.

Система чемпионата 
Соревнование разделено на регулярный сезон и раунд плей-офф. В конце регулярного сезона 6 лучших команд наряду с победителями чемпионата острова Муреа выходит в плей-офф. Победители раунда плей-офф завоёвывает место в Лиге чемпионов ОФК. Команды, не вышедшие в плей-офф, наряду с командами Лиги 2 определяют, какой клуб остаётся и какой клуб выбывает. Система начисления очков немного отличается от других чемпионатов. Здесь клубам присуждается за победу — 4, за ничью — 2 и за проигрыш — 1 очко. Очко не присуждается только в случае невыхода на поле.

Клубы в сезон 2015/16

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Примечания 

Футбол на Таити
Таити